Gaál Mihály (1791–1866) úttörő színész, súgó
 Gaál Mihály (1880–1952) orvos, országgyűlési képviselő
 Gaál Mihály (1921–?) mezőgazdász